French Open 2016 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i perioden 16. maj - 5. juni 2016 på Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Det var den 115. udgave af mesterskabet og den anden grand slam-turnering i 2016.

Turneringen blev præget af usædvanligt køligt og regnfuldt vejr, og den 30. maj 2016 blev arrangørerne på grund af vejret nødt til at aflyst alle planlagte kampe. Det var første gang siden 30. maj 2000 (præcis 16 år tidligere), at der ikke blev slået en eneste bold på en dag ved French Open.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Novak Djokovic, som i finalen besejrede Andy Murray med 3−6, 6−1, 6−2, 6−4, og som dermed vandt French Open-mesterskabet i herresingle for første gang og samtidig fuldførte en "career grand slam". Han blev også den blot tredje spiller i tennishistorien, der var regerende mester i alle fire turneringer på samme tid. Djokovic blev under turneringen endvidere den første tennisspiller i historien, der opnåede en samlet præmiesum på $ 100.000.000 i sin karriere. 

Damesingletitlen blev vundet af Garbiñe Muguruza, som i finalen besejrede Serena Williams med 7−5, 6−4, og som dermed vandt sin første grand slam-titel og blev den første spanske vinder af titlen, siden Arantxa Sanchez Vicario vandt den for tredje gang i 1998. Sejren medførte, at spanieren for første gang i karrieren rykkede op på andenpladsen på WTA's verdensrangliste. Og for tredje grand slam-turnering i træk blev damesingletitlen vundet af en spiller, der ikke tidligere havde vundet en grand slam-titel. 

Herredoubleturneringen blev vundet af Feliciano López og Marc López, som i finalen besejrede Mike Bryan og Bob Bryan med 6−4, 6−7(6−8), 6−3. Dermed sikrede det spanske par sig sin første grand slam-titel, og de blev det første rent spanske par, der vandt titlen, siden Sergio Casal og Emilio Sanchez triumferede i 1990.

I damedoublemesterskabet sejrede Caroline Garcia og Kristina Mladenovic, som dermed begge vandt deres første grand slam-titel i damedouble, og som blev det første rent franske vinderpar i turneringen siden 1971. For Garcia var triumfen den første grand slam-titel i karrieren, mens Kristina Mladenovic tidligere havde vundet to grand slam-titler i mixed double sammen med Daniel Nestor. I finalen besejrede franskmændene de vinderne fra 2013, Jekaterina Makarova og Jelena Vesnina, med 6−3, 2−6, 6−4.

Mesterskabet blev vundet af Martina Hingis og Leander Paes, som i finalen besejrede Sania Mirza og Ivan Dodig med 4−6, 6−4, [10−8]. Hingis og Paes opnåede dermed (både hver for sig og som par) en karriere-grand slam i mixed double. For Martina Hingis var sejren den 22. grand slam-titel i karrieren, heraf den femte i mixed double. Leander Paes opnåede sin 10. grand slam-titel i mixed double, og den 18. grand slam-titel i alt, og den 42-årige inder blev den blot tredje spiller i den åbne æra, der opnåede en karriere-grand slam i både herredouble og mixed double.

Præmier 

Den samlede præmiesum for French Open 2016 androg € 32.017.500 (inkl. per diem), hvilket var en stigning på 14 % i forhold til året før. I mesterskabsrækkerne er pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

Pengepræmier i rækkerne for kørestolstennis og opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner samt per diem-udbetalinger androg € 1.994.500.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Legender 

Der blev spillet tre turneringer for for tidligere topspillere under betegnelsen "legender". Hver turnering havde deltagelse af seks par, der var opdelt i to indledende puljer med tre par i hver, hvorfra puljevinderne gik videre til finalen. De tre finaler fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 

 Roland Garros

Noter 

 
WTA Tour 2016
ATP World Tour 2016